Имперското министерство на транспорта (, RVM) е правителствен орган на Ваймарската република и Нацистка Германия. Съществува от 1919 до 1945 г.

Райхсминистри

Държавни секретари

Вижте също 
 Кабинет на Адолф Хитлер

Външни препратки 
  Имперско министерство на транспорта – изграждане

Транспорт
Стопанска история на Германия
Транспорт в Германия